«Бостон Брюинз» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Бостона, штат Массачусетс. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была основана в 1924 году и является одной из команд Оригинальной шестёрки. Домашние матчи проводит на арене «ТД-гарден».

«Бостон» шесть раз выигрывал главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, последний из которых был завоёван в 2011 году. Также команда имеет 25 титулов чемпионов дивизиона, 4 чемпионов конференции и 13 раз становилась победителем регулярного чемпионата.

Статистика сезонов 

ВГ = Всего голов по сумме двух матчей

1 Укороченный сезон из-за локаута
2 Регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса
3 Укороченный сезон из-за пандемии коронавируса

Статистика трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Бостон Брюинз» на hockeydb.com

 
Бостон Брюинз